Guadassuar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guadassuar (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Guadassuar (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar